James Adams kan syfta på bland andra:

* James B. Adams (född 1926), amerikansk ämbetsman
 James Hopkins Adams (1812–1861), amerikansk politiker
 James Noel Adams (född 1943), australisk klassisk filolog
 James Truslow Adams (1878–1949), amerikansk historiker och skriftställare

Se även 
 James Adam – flera